Ири́на Бы́кова:
 Быкова (Ильиных), Ирина Анатольевна (род. 1972) — российская биатлонистка
 Быкова, Ирина Николаевна (род. 1993) — казахстанская лыжница.
 Быкова, Ирина Сергеевна (род. 1986) — российская спортсменка (кудо).

 Быкова, Ирина (род. 1993) — казахстанская лыжница.